US Open 2012 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 27 sierpnia–10 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 132. edycja rozgrywek.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Australijka Samantha Stosur i Serb Novak Đoković. Liezel Huber w parze z Lisą Raymond broniły tytułu w deblu kobiet, natomiast Jürgen Melzer i Philipp Petzschner bronili tytułu w grze podwójnej mężczyzn. W grze mieszanej o zwycięstwo walczyli zwycięzcy z 2011 roku – Melanie Oudin i Jack Sock.

W grze pojedynczej mężczyzn pierwszy wielkoszlemowy tytuł zdobył Andy Murray, który w finale pokonał 7:6(10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2 Novaka Đokovicia.
W grze pojedynczej kobiet Serena Williams pokonała Wiktoryję Azarankę 6:2, 2:6, 7:5, co było jej czwartym zwycięstwem na kortach US Open i drugim z rzędu w imprezie wielkoszlemowej. W deblu mężczyzn bracia Bob i Mike Bryanowie pokonali Leandera Paesa i Radka Štěpánka 6:3, 6:4. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Sara Errani i Roberta Vinci, które w finale pokonały Andreę Hlaváčkovą i Lucie Hradecką 6:4, 6:2. W grze mieszanej Jekatierina Makarowa oraz Bruno Soares pokonali w meczu o mistrzostwo Květę Peschke i Marcina Matkowskiego 7:6(8), 6:1, 12–10.

Filip Peliwo, po dwóch wielkoszlemowych finałach i jednym triumfie z rzędu, zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Liamem Broady'm 6:2, 2:6, 7:5. W rozrywkach dziewcząt Samantha Crawford pokonała Anett Kontaveit 7:5, 6:3. Kyle Edmund i Frederico Ferreira Silva wygrali 5:7, 6:4, 10–7 z Nickiem Kyrgiosem i Jordanem Thompsonem w grze podwójnej chłopców. Gabrielle Andrews wraz z Taylor Townsend zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:4, 6:3 z Belindą Bencic i Petrą Uberalovą.

Ze względu na igrzyska paraolimpijskie w Londynie w tenisie na wózkach nie rozegrano zawodów dla tenisistów niepełnosprawnych.

Kim Clijsters, była liderka rankingu gry pojedynczej i podwójnej, zapowiedziała, że zakończy karierę sportową podczas US Open. Podobną decyzję podjął Andy Roddick, były lider rankingu gry pojedynczej.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Rafael Nadal
  Gaël Monfils
  Juan Ignacio Chela
  Juan Carlos Ferrero
  Kaia Kanepi
  Wiera Zwonariowa
  Flavia Pennetta
  Swietłana Kuzniecowa
  Elena Baltacha
  Petra Cetkovská

Dzikie karty 
Federacje narodowe przyznały zawodnikom dzikie karty uprawniające do gry w turnieju głównym bez konieczności udziału w kwalifikacjach.

Gra mieszana
  Grace Min /  Bradley Klahn
  Sloane Stephens /  Rajeev Ram
  Nicole Melichar /  Brian Battistone
  Samantha Crawford /  Mitchell Krueger
  Sloane Stephens /  Rajeev Ram
  Irina Falconi /  Steve Johnson

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc nie zapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2011 roku oraz mistrzów z roku 2012.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

US Open 2012
2012 w stanie Nowy Jork